10-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 4 грудня 1955 по 25 травня 1956. У змаганні брали участь п'ятнадцять команд, які розіграли нагороди у двохколовому турнірі. Переможцем став московський ЦСК МО. Найкращий снайпер — Володимир Гребенников (46 закинутих шайб).

Підсумкова таблиця 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращі снайпери 
 Володимир Гребенников («Крила Рад») — 46
 Беляй Бекяшев (ОБО Лн) — 37
 Олексій Гуришев («Крила Рад») — 41
 Михайло Бичков («Крила Рад») — 30
 Юрій Копилов (ЦСК МО) — 27

Клас «Б»

Перша зона

Друга зона

Третя зона

Четверта зона

Фінальний турнір

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1955/56 на сайті hockeystars.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1955/56 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
1955 в СРСР
1956 в СРСР
СРСР
СРСР